BAMF steht für:

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Behörde in Deutschland
 Bundesamt für Militärflugplätze, ehemalige Unterhaltsorganisation der Schweizer Luftwaffe

Siehe auch:

BAMF